Ку́бок Либертадо́рес 2008 () — 49-й розыгрыш Кубка Либертадорес, главного южноамериканского клубного турнира по футболу. Жеребьёвка прошла 19 декабря 2007 года в Асунсьоне (Парагвай). Президент КОНМЕБОЛ Николас Леос не смог присутствовать на церемонии из-за небольших проблем со здоровьем. Турнир начался 29 января 2008 года с предварительного раунда. Групповой этап прошёл с 12 февраля по 23 апреля. Стадия плей-офф началась 30 апреля, а финальные матчи прошли 25 июня и 2 июля.

Титульным спонсором турнира стала крупнейшая испанская финансово-кредитная группа Grupo Santander, так что, начиная с этого розыгрыша, в течение пяти лет официальное наименование турнира будет Copa Santander Libertadores.

Участники 
В турнире участвует 38 команд из 11 стран, 26 из которых напрямую попадают в групповой этап, а 12 других начинают борьбу с отборочного раунда. В большинстве стран право участвовать в турнире автоматически получают победители Апертуры и Клаусуры, а оставшееся место (или места в случае Аргентины) получает команда, занявшая наиболее высокое место в финальной квалификации (сводной таблице) сезона. В Боливии третью путёвку получает победитель стыковых матчей между клубами, занявшими вторые места в Апертуре и Клаусуре. В Бразилии чемпионат разыгрывается по европейской системе, поэтому она делегирует на турнир команды, занявшие первые 4 места в чемпионате и обладателя Кубка Бразилии. В Эквадоре места в Кубке получают 3 лучшие команды по результатам финального турнира чемпионата — Лигильи (Liguilla Final).

В Уругвае для определения участников Кубка проводят специальный турнир — Лигилья Пре-Либертадорес (Liguilla Pre-Libertadores). В Мексике 1 место в Кубке получает победитель одного из предыдущих чемпионатов, для определения 2 других участников проводится специальный турнир — Интерлига (InterLiga). От каждой страны клубы, имеющие последний квалификационный номер, участвуют в предварительном раунде. Так как победитель предыдущего розыгрыша Кубка Либертадорес имеет гарантированное место в групповом этапе сверх квоты своей страны (в этом розыгрыше аргентинский «Бока Хуниорс»), от этой страны в предварительном раунде участвуют 2 клуба.

1 «Универсидад Католика» стоит выше «Универсидад де Консепсьон» в сводной таблице сезона 2007.

Предварительный раунд 

|}

Групповой этап

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

1/8 финала 

|}

1/4 финала 

|}

1/2 финала 

|}

Финал 

|}

Первый матч

Второй матч

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Кубок Либетадорес 2008 на сайте КОНМЕБОЛ
 Кубок Либертадорес 2008 на сайте о бразильском футболе Торсида
 Статистика Кубка Либертадорес 2008 на сайте RSSSF

Футбол в Южной Америке в 2008 году
2008